Трка на 800 метара у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 27., 28. и 30. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. није бранила Кастер Семења из Јужноафричке Републике.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 атлетичарка из 28 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  Избеглички тим (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Надежда Олизаренко
| 
| 1:53,43
| Москва, СССР
| 27. јул 1980.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Јармила Кратохвилова
| rowspan="2" | 
| 1:53,28
| Минхен, Западна Немачка
| 26. јул 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
| 1:54,68
| Хелсинки, Финска
| 9. август 1983.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Кастер Семења
| 
| 1:54,98
| Доха, Катар
| 3. мај 2019.
|-
| Европски рекорд
| Јармила Кратохвилова
| 
| 1:53,28
| Минхен, Западна Немачка
| 26. јул 1983.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ана Фиделиа Кирот
| 
| 1:54,44
| Барселона, Шпанија
| 9. септембар 1989.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Летисија Вријезде
| 
| 1:56,68
| Гетеборг, Шведска
| 13. август 1995.
|-
| Афрички рекорд 
| Памела Џелимо
|  
| 1:54,01
| Цирих, Швајцарска
| 29. август 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Донг Љу
|  
| 1:55,54| Пекинг, Кина
| 9. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Тони Хоџкинсон
| 
|1:58,25| Атланта, САД
| 27. јул 1996.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године. У квалификацијама су учествовале 41 такмичарка, подељене у 6 група. У полуфиналу су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:10; Група 2 у 17:18; Група 3 у 17:26; Група 4 у 17:34; Група 5 у 17:42 и Група 6 у 17:50 по локалном времену.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 28. септембар 2019. године.У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:15; Група 2 у 19:25 и Група 3 у 19:35 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године у 22:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном